John Drummond kan syfta på bland andra:

* John Drummond, 1:e lord Drummond (1438–1519), skotsk statsman
 John Drummond, 1:e earl av Melfort (1649–1714), skotsk peer
 John Drummond, 1:e baron Strange (1900–1982), skotsk politiker
 John Drummond, 2:e earl av Perth (död 1662), skotsk peer
 John Drummond, 4:e hertig av Perth (död 1747), jakobitisk peer
 John Drummond, 5:e hertig av Perth (död 1757), jakobitisk peer
 John Drummond, 2:e hertig av Melfort (1682–1754), jakobitisk peer
 John Drummond, 8:e earl av Perth (1907–2002), skotsk peer
 John Drummond, 9:e earl av Perth (född 1935), skotsk peer

Se även 

 Jon Drummond (född 1968), amerikansk friidrottare